Konik steht für:

 eine Ponyrasse aus dem mittelosteuropäischen Raum, siehe Konik
 Kegelschnitt

Konik ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Konik (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Konstantin Konik (1873–1936), estnischer Politiker